Osvaldo Chaves Ribeiro, mais conhecido como Gadé (Niterói, 23 de julho de 1908 — Rio de Janeiro, 27 de outubro de 1969), foi um compositor e pianista brasileiro.

Compositores do Rio de Janeiro (estado)
Pianistas do estado do Rio de Janeiro
Naturais de Niterói